King Solomon steht für:

 Charles Solomon (Mobster) (1884–1933), US-amerikanischer Mobster
 King Solomon (Hotel), Hotel in Eilat, Israel
 King Solomon F.C., Fußballverein in Ghana

Siehe auch:
 Salomo, biblischer König